La Taça Brasil 2022 sarà la 49ª edizione del torneo. La competizione si giocherà dal 29 agosto al 4 settembre 2022.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Fase finale

Tabellone

Note

Collegamenti esterni

Taça Brasil de Futsal
Calcio a 5 nel 2022